Я́ков Бра́ун: Браун, Яков Борисович (1910—1975) — советский боксёр и тренер по боксу.
 Браун, Яков Вениаминович (1889—1937) — писатель, литературный и театральный критик.